National People’s Party steht für:
 National People’s Party (Gambia), Partei in Gambia
 National People’s Party (Indien), Partei in Indien
 National People’s Party (Sierra Leone), Partei in Sierra Leone
 National People’s Party (Südafrika, 1981), Partei in Südafrika
 National People’s Party (Südafrika, 2007), Partei in Südafrika

Siehe auch:
 People’s National Party